Servio puede referirse a:

 Servio, gramático latino del siglo IV.
 Servio (gentilicio), natural de Serbia.
 Servio (praenomen), praenomen de los antiguos romanos.
 Idioma servio, idioma eslavo hablado en Serbia.
 (21311) Servius, un asteroide.